Cossart ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar von Cossart (* 19??), deutscher Drehbuchautor
 Ernest Cossart (1876–1951), britischer Schauspieler
 Gabriel Cossart (1615–1674), französischer Jesuit, Lehrer und Autor
 Leland Cossart (1877–1965), britischer Komponist
 Pascale Cossart (* 1948), französische Mikrobiologin